Чевалков — фамилия. Известные носители:
 Чевалков, Вениамин Владимирович (1924—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Чевалков, Мирослав Павлович (1929—2006) — алтайский художник.
 Чевалков, Михаил Васильевич (1817—1901) — алтайский писатель, основоположник письменной алтайской литературы.
 Чевалков, Николай Иванович (1892—1937) — алтайский художник.